Член означава част и може да се отнася за:

 остар. част от тялото, която е издадена — крайник
 остар. диал. пръст
 остар. членовредителни наказания
 полов член или само член – пенис
 част от някакво множество/ съвкупност
 вж. в математиката: елемент от множество, едночлен, многочлен, прогресия
 от социално образувание – участник
 в правото
 единият субект на членствени правоотношения в корпорални субекти (дружество, сдружение, партия)
 член на орган — член на Европейския парламент, комисар
 държава членка на организация като ЕС
 член на неформална общност като (приятелска) компания, група и др.
 част от текст
 член (англ. article, рус. статья) – подразделение на нормативен акт или договор
 членение на текста
 членуване — поставяне на морфема или дума, която изразява определеността на думата (англ. article, рус. артикль), вж. Определителен член в българския език